Talijanske karte su igraće karte za briškulu, trešetu, trijumf i slične igre.

Naziv za boje u kartama su: kupe, bate/baštuni, špade, dinari (u Hrvatskom primorju umjesto izraza kupe i bate/baštuni koriste se talijanski izrazi kope i baštoni). U Hrvatskoj su rasprostranjene tršćanske karte ili Triestine.

Ostali projekti 

 Kartaške igre